Magic:

 Magic — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX-Spectrum.
 Magic (альбом Брюса Спрингстина) — музыкальный альбом Брюса Спрингстина.
 M.A.G.I.C. — мини-альбом группы The Sound of Arrows.
 Magic: The Gathering — настольная игра в жанре коллекционных карточных игр, выпускается компанией Wizards of the Coast.
 Magic (система автоматизированного проектирования) (англ.)

См. также 

 Магия (значения)
 Magica (значения)